Sant'Agata kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sant'Agata di Esaro, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Sant'Agata sul Santerno, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, 
 Sant'Agata sui Due Golfi, ort, Kampanien, Provincia di Napoli, 
 Sant'Agata di Puglia, kommun, Apulien, Provincia di Foggia, 
 Sant'Agata (ort i Italien, Toscana), Province of Florence, 
 Sant'Agata (ort i Italien, Piemonte), Verbania, 
 Sant'Agata (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Caserta, 
 Sant'Agata (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Pescara, 

Robotskapade Italienförgreningar